Джеймс Томас Марсинковски (; род. 9 мая 1997, Аламо, Калифорния, США) — американский футболист, вратарь клуба «Сан-Хосе Эртквейкс».

Клубная карьера 
Марсинковски — воспитанник клуба «Сан-Хосе Эртквейкс». В 2015 году он поступил в Джорджтаунский университет и начал выступать за команду учебного заведения. В 2016 году он также сыграл несколько матчей за клуб «Берлингейм Дрэгонз» в Премьер-лиге развития USL.

Оставив университет после третьего курса, 6 декабря 2017 года Марсинковски подписал с «Сан-Хосе Эртквейкс» контракт по . 2018 год он начал в аффилированном с «Эртквейкс» клубе USL — «Рино 1868», дебютировав на профессиональном уровне 17 марта в матче стартового тура сезона против «Своуп Парк Рейнджерс». За «Квейкс» в MLS он дебютировал 19 сентября в матче против «Атланты Юнайтед».

Международная карьера 
В 2017 году Марсинковки в составе молодёжной сборной США выиграл молодёжный чемпионат КОНКАКАФ в Коста-Рике. На турнире он сыграл в матче против команды Сент-Китса и Невиса.

В том же году Марсинковски принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

3 декабря 2020 года Марсинковски был вызван в тренировочный лагерь сборной США, где заменил Давида Очоа, получившего травму. 9 декабря в товарищеском матче со сборной Сальвадора, закрывавшем лагерь, он не сыграл, оставшись на скамейке запасных.

В составе сборной США до 23 лет Марсинковски принимал участие в  в марте 2021 года.

Достижения 
 США (до 20)
 Чемпион КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки ФК «Рино 1868»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»